Es gibt mehr als 900 Verkehrstunnel in Norwegen. Unter Verkehrstunnel werden Straßentunnel und Eisenbahntunnel eingeordnet. Die Länge aller Tunnel zusammengenommen beträgt über 750 Kilometer.

Die längsten Straßentunnel

Die längsten Eisenbahntunnel 

Quelle

Die längsten Unterseetunnel

Siehe auch 
Liste der längsten Tunnel der Erde

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Nationale Straßendatenbank (norwegisch)

!
Norwegen

sv:Tunnlar i Norge#Vägtunnlar